Bladimir puede referirse a:

 Bladimir Díaz, futbolista colombiano.
 Bladimir Fernández, futbolista chileno.
 Bladimir Lugo, militar venezolano.

Véase también 
 Vladímir